Elgorriaga är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Elgorriaga ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Elgorriaga är huvudsakligen kuperad. Elgorriaga ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Elgorriaga. Runt Elgorriaga är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Doneztebe,  km öster om Elgorriaga. I omgivningarna runt Elgorriaga växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Navarra